Санта Марија де лос Ремедиос има више значења:

 Санта Марија де лос Ремедиос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Марија де лос Ремедиос (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику